Llista dels 375 municipis del departament del Sarthe (72).

Sarthe